L'edizione 1991-1992 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del . Un secondo posto in zona UEFA si generò per i turchi in seguito alla rinuncia politica albanese.

Capocannoniere del torneo fu Aykut Kocaman (), con 25 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Besiktas Campione di Turchia 1991-1992.
 Besiktas ammesso alla UEFA Champions League 1992-1993.
 Fenerbahçe e Galatasaray ammesse alla Coppa UEFA 1992-1993.
 Boluspor, Adana Demirspor e Samsunspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1991
Calcio nel 1992
Campionato turco di calcio